La Coupe Davis 1998 est la  de ce tournoi de tennis professionnel masculin par nations. Les rencontres se déroulent du 3 avril au 6 décembre dans différents lieux.

La Suède (tenante du titre) remporte son  grâce à sa victoire en finale face à l'Italie par quatre victoires à une.

Contexte 
Le "Groupe Mondial" de l'édition 1998 de la Coupe Davis met aux prises 16 équipes sélectionnées en fonction de leurs résultats durant l'édition précédente :
 les nations ayant atteint les quarts de finale (),
 les nations ayant remporté leur match de barrage ().

Le tournoi se déroule en parallèle dans les groupes inférieurs des zones continentales, avec pour enjeu d'accéder au groupe supérieur. Un total de 131 nations participent à la compétition :
 16 dans le "Groupe Mondial",
 30 dans la "Zone Amérique",
 30 dans la "Zone Asie/Océanie",
 55 dans la "Zone Afrique/Europe".

Déroulement du tournoi 
La finale entre l'Italie et la Suède a lieu sur la terre battue de Milan. Elle débute par un match terrible entre Andrea Gaudenzi et Magnus Norman. Le Suédois l'emporte en cinq manches mais en bénéficiant de l'abandon de Gaudenzi à 6-6 dans la dernière. C'est le seul match disputé. Les Suédois mènent 3-0 le samedi soir et 4-1 pour finir.

Avec cette victoire, une page se tourne, celle de la Suède comme grande puissance du tennis. En quinze ans, les Suédois ont gagné six fois le trophée et joué cinq finales. Après ce triomphe, débute une période de vaches maigres. Fait unique à l'époque : huit joueurs suédois ont participé à cette campagne (tous dans des matchs avec enjeu), preuve du réservoir encore impressionnant de ce pays : Jonas Björkman, Magnus Norman, Thomas Enqvist, Nicklas Kulti, Magnus Larsson, Thomas Johansson, Magnus Gustafsson et Mikael Tillström (la France rééditera cette performance en 2017). Mais ils n'étaient pas vraiment des grosses pointures comme l'étaient Björn Borg, Mats Wilander et Stefan Edberg. Seul Johansson a remporté un titre du Grand Chelem au cours de sa carrière (Open d'Australie 2002) tandis que Magnus Norman s'est classé  mondial en 2000. 

Les Italiens ont vécu eux aussi comme un exploit le fait d'atteindre la finale sans disposer de très grands joueurs dans leurs rangs (Andrea Gaudenzi, Gianluca Pozzi, Davide Sanguinetti, Diego Nargiso : pas vraiment des candidats au top 10 mondial). Ils avaient réussi l'exploit de battre les États-Unis sur leur sol en demi-finale profitant il est vrai des absences de Pete Sampras et d'Andre Agassi.

Résultats

Groupe mondial 
Les nations vaincues au  jouent leur maintient pour le groupe mondial lors du tour de barrage. Les autres sont directement qualifiées pour le groupe mondial 1999.

Tableau

Matchs détaillés

Huitièmes de finale

Quarts de finale

Demi-finales

Finale 
La finale de la Coupe Davis 1998 se joue entre l'Italie et la Suède.

Barrages

Résumé 
Les barrages voient s'affronter les nations ayant perdu au  du "Groupe Mondial" (GM) et les vainqueurs des "Groupe I" de façon aléatoire. Les nations victorieuses sont qualifiées pour le groupe mondial 1999. Les nations vaincues participent au "Groupe I" de leur zone géographique. Les barrages se déroulent en même temps que les demi-finales : du 25 au 27 septembre.

Matchs détaillés

Notes et références 
 Feuilles de matches

 Autres références

Voir aussi

Articles connexes 
 Coupe Davis
 Saison 1998 de l'ATP
 World Team Cup 1998
 Fed Cup 1998

Liens externes 
  Site officiel de la Coupe Davis
  Site officiel de l'ATP

Navigation 

1998
Coupe Davis
Tennis masculin en 1998